Одиннадцать кораблей Королевского флота носили название HMS Hector, в честь троянского героя Гектора.

 HMS Hector — 22-пушечный корабль; спущен на воду в 1643; продан в 1656.
 HMS Hector — 30-пушечный корабль; спущен на воду в 1653; продан в 1657.
 HMS Hector — 22-пушечный корабль; спущен на воду в 1656; потоплен голландцами в 1665.
 HMS Hector — 44-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1703; разобран в 1742.
 HMS Hector — 44-пушечный линейный корабль 4 ранга; продан в 1762.
 HMS Hector — куттер; закуплен в 1763; продан в 1773.
 HMS Hector — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в Дептфорде в 1774 ; превращен в плавучую тюрьму в 1808; разобран в 1816.
 HMS Hector — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский; захвачен в апреле 1782; брошен командой после урагана и взят французами в сентябре.
 HMS Hector — железный паровой батарейный броненосец; головной корабль одноименного типа; спущен на воду в 1862; отправлен на слом в 1905.
 HMS Hector — носитель дирижаблей периода Первой мировой войны, служил при Дарданеллах (1915).
 HMS Hector (F45) — вспомогательный крейсер; служил во Вторую мировую войну; поврежден японской авиацией в 1942; списан как не подлежащий восстановлению.

См. также 
 Hector — французские корабли, называвшиеся Hector
 USS Hector — американские корабли, называвшиеся Hector